Karel Maria Isidor Bourbonský, celým jménem Carlos María Isidro Benito de Borbón y Borbón-Parma (, Aranjuez – , Terst), byl španělský infant a první karlistický pretendent španělského trůnu. Byl druhým synem královského páru Karla IV. Španělského a Marie Luisy Parmské a bratrem krále Ferdinanda VII. Znám byl i pod jménem „Don Carlos“.

Pragmatická sankce, karlistické války 
Karlův starší bratr Ferdinand nastoupil na španělský trůn v roce 1808 a dle do té doby platného salického práva by jeho následníkem by byl právě Karel Maria, pokud by Ferdinand neměl syna. 29. března 1830 však Ferdinand vydal tzv. pragmatickou sankci, která upravovala nástupnictví na trůn, podle jejíhož nařízení mělo mít na trůn nárok i ženské potomstvo panovníka. Půl roku po vydání se narodila Ferdinandova dcera Isabela a stala se tak první v pořadí následnictví. Po Ferdinandově smrti (1833) Karel Maria však odmítl pragmatickou sankci uznat a se sám považoval za španělského krále Karla V.

Rozpor mezi členy královské rodiny přerostl do občanské války, ve které proti sobě stáli „Carlistas“ (stoupenci Karla) a „Cristinos“ (vládní jednotky a stoupenci Marie Kristýny Neapolsko-Sicilské - vdovy po Ferdinandovi a regentky Isabely). Ozbrojené konflikty jsou známy jako karlistické války a probíhaly od roku 1833 do 1876.

Manželství a potomci 
Karel Maria se dne 22. února 1816 oženil se svou neteří Marií Františkou Portugalskou (1800-1834; dcera jeho sestry Šarloty), z tohoto manželství vzešli 3 synové:
 Carlos Luis de Borbón y Braganza, hrabě z Montemolinu (1818–1861) ⚭ 1850 Marie Karolina Neapolsko-Sicilská (1820–1861)
 Juan de Borbón y Braganza, hrabě z Montizónu (1822–1887) ⚭ 1847 Marie Beatrix Rakouská-d'Este (1824–1906)
 Fernando de Borbón y Braganza (1824–1861)
V roce 1838, čtyři roky po smrti první manželky, se podruhé oženil s její sestrou a svojí švagrovou Marií Terezou Portugalskou (1793–1874), s níž již neměl děti.

Jeho synové byli dalšími karlistickými pretendenty španělského trůnu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Anjou
Karlismus
Narození v roce 1788
Narození 29. března
Narození v Aranjuezu
Úmrtí v roce 1854
Úmrtí 10. března
Úmrtí v Terstu
Muži